Salmeron ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Salmerón (1515–1585), spanischer Jesuit, Prediger und Theologe
Miquel B. Salmeron, spanischer Physiker
 Nicolás Salmerón y Alonso (1838–1908), spanischer Politiker